Miejscowości w USA:
 Swanton – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Garrett
 Swanton – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Saline
 Swanton – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Fulton
 Swanton – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin
 Swanton – wieś w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin

Gminy w USA:
 Swanton (ang. Swanton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lucas
 Swanton (ang. Swanton Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin